Соревнования в марафоне среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили 29 августа. По аналогии с древними олимпийскими играми соревнования начались в городе Марафон и закончились на стадионе Панатинаикос.

Сенсацией стало неудачное выступление африканских бегунов — лучшим среди них стал серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года кениец Эрик Вайнайна, который финишировал только седьмым. Рекордсмен мира Пол Тергат стал только 10-м. Надо отметить, что обладатель серебра Мебрахтом Кефлезигхи из США — бывший представитель Эритреи.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда не были улучшены.

Соревнования 
Время результатов указано в часах, минутах и секундах.

Факты 
Примерно за 7 км до финиша бывший ирландский священник Нил Хоран сбил с трассы лидировавшего на тот момент бразильца Вандерлея де Лиму. Несмотря на это, атлет добежал до финиша, но завоевал только бронзовую медаль. На церемонии закрытия Игр ему была присуждена Медаль Пьера де Кубертена.

Примечания

Ссылки 
 марафон. мужчины. Олимпиада 2004. Результаты

М